Roberto Villar é um cantor e compositor brasileiro.

Roberto Villar já teve o famoso Ximbinha como seu guitarrista, antes de ximbinha criar a Banda Calypso.

Atualmente, Roberto Villar dedicou a cantar música gospel.

Discografia

Álbuns 
 (1997) Ator Principal - Vol. 5
 (2000) Pop Brega Brasil - Vol. 6
 (2004) ao vivo - Vol.7
 (2011) gospel- amigos de Jesus Vol.01

Cantores do Pará